Westhausen (Bade-Wurtemberg), une commune d'Allemagne
 Westhausen (Gotha), une commune de Thuringe, Allemagne
 Westhausen (Hildburghausen), une commune de Thuringe, Allemagne